Darfur har flere betydninger:

 Darfur – en region i Sudan.
 Darfur-konflikten – en konflikt i Darfur.
 Darfur (album) – et album fra gruppen Kamikaze (band).